Chinlea is een geslacht van uitgestorven mawsoniide coelacanthide vissen uit het Trias, gevonden in en vernoemd naar de Chinle-formatie die voorkomt in de zuidwestelijke staten Arizona en New Mexico. De lengte van Chinlea was ongeveer tachtig centimeter. Chinlea had gelobde vinnen en een slanke staart. De tanden waren groot en scherp.

Het holotype is AMNH 5652, een skelet gevonden in Little Valley.

Uitgestorven vissen
Coelacanthiformes